Il gruppo della bukovite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della bukovite 
 Bukovite
 Chalcothallite
 Murunskite
 Thalcusite

Note

Collegamenti esterni 
 

Bukovite